Кастракион — греческий топоним. Может означать:

 
  — село в сообществе .
 Кастракион (Коринфия) — село в общине Немея.
  — село в сообществе .
 Кастраки (Магнисия) — село в сообществе Микротиве.
  — село в сообществе  на острове Наксос.
  — село в сообществе .
 
  — село в сообществе .
 
 
 Кастракион (водохранилище)